Дудовил може да се односи на:

 Дудовил (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Дудовил (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Дудовил ан Вексен, насељено место у Француској, у департману Ер